Marco Acilio Glabrione (console 33 a.C.), console suffetto nel 33 a.C.,
Marco Acilio Glabrione (console 256), console nel 256.